

Patronyme 

 Edward Waring (1736-1798), mathématicien britannique ;
  (1900-1984), musicien et chef d’orchestre américain ;
 Steve Waring, musicien américain ayant fait carrière en France.

Toponyme 
 La Waring est une petite rivière du Lincolnshire, en Angleterre, et un affluent de la rivière Bain.